Ars Fennica (, ) — крупнейшая художественная премия Финляндии.

Присуждается с 1990 года. Денежный размер премии составляет 40 тысяч евро.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ars Fennica fi

Искусство Финляндии
Премии Финляндии